Molson Scotia Cup 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Szkocji w curlingu mężczyzn, eliminacje do Tim Hortons Brier 2009.

Eliminacjami do finału były 3 turnieje. W dniach 15-18 stycznia 2009 rozegrano Turniej Strefy Północnej (Halifax) i Turniej Strefy Południowej Yarmouth z każdego z nich do dalszej gry zakwalifikowało się po 7 drużyn. Ostatnim turniejem był Challenge rozegrany w dniach 23-25 stycznia w Caledonia, w rywalizacji wzięły udział 3 zespoły z czego dalej zakwalifikowały się 2.

Turniej finałowy odbył się między 10-15 lutego w Chester na lodowisku Chester Curling Club. Obrońcą tytułu z Keith’s Tankard 2008 była drużyna Briana Rafuse.

Mistrzem prowincji została drużyna Marka Daceya (brązowi medaliści MŚ 2004) pokonując w finale Iana Fitzner-Leblanc 8:1.



Drużyny

Runda A

Runda B

Rudna C

Sesja 1.
11 lutego 2009, 10:00
1 – przegrany do 102

2 – przegrany do 102

3 – przegrany do 101

4 – przegrany do 101

Sesja 2.
11 lutego 2009, 15:00
5 – przegrany do 103

6 – przegrany do 103

7 – przegrany do 104

8 – przegrany do 104

Sesja 3.
12 lutego 2009, 8:30
10 – przegrany do 106

101 – przegrany do 201

102 – przegrany do 201

9 – przegrany do 105

Sesja 4.
12 lutego 2009, 12:30
12 – przegrany do 107

104 – przegrany do 202

103 – przegrany do 202

11 – przegrany do 108

Sesja 5.
12 lutego 2009, 16:30
201

13 – przegrany do 110

105 – przegrany do 204

106 – przegrany do 205

Sesja 6.
12 lutego 2009, 20:30
202

14 – przegrany do 109

108 – przegrany do 205

107 – przegrany do 204

Sesja 7.
13 lutego 2009, 10:00
205

204

110 – przegrany do 206

109 – przegrany do 206

Sesja 8.
13 lutego 2009, 15:00
111 – przegrany do 207

203

15 – przegrany do 113

Sesja 9.
13 lutego 2009, 20:00
206

112 – przegrany do 209

207

113 – przegrany do 208

Sesja 10.
14 lutego 2009, 10:00
208

210

114 – przegrany do 212

209

Sesja 11.
14 lutego 2009, 15:00
211

212

Play-off

A-B 
14 lutego 2009, 20:00

C1-C2 
14 lutego 2009, 20:00

Półfinał 
15 lutego 2009, 10:00

Finał 
15 lutego 2009, 15:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 

2009
2009 w curlingu